McMenamin est un patronyme porté notamment par :

 Ciarán McMenamin (1975-), acteur nord-irlandais ;
 Colin McMenamin (1981-), footballeur écossais.